Гюлсевен Йълмаз () е турска актриса.

Биография 
Гюлсевен Йълмаз е родена на 28 август 1976 година в град Силифке, Турция.

Филмография

Сериали

Външни препратки 
 Официален сайт   
 Профил на Гюлсевен Йълмаз в Myspace 
 Профил на Гюлсевен Йълмаз в SinemaTurk 
 Профил на Гюлсевен Йълмаз в Diziler.com 
 Профил на Гюлсевен Йълмаз в IMDb 

Турски актьори и актриси